Чалчивапан има више значења:

 Чалчивапан (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Чалчивапан (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику